La Classe N° 19 est la dernière classe de dragueurs de mines de la Marine impériale japonaise. 70 navires de lutte anti-sous-marine avaient été prévu, mais seulement 17 seront achevés entre 1940 et 1944 d'après le plan de Maru 4 (4th Naval Armaments Supplement Programme en anglais).

Conception 
Le Projet 14B prévoit un modèle amélioré de la Classe N° 7.

Service

Les unités 
 N° 19 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le  
 N° 20 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le  
 N° 21 (Harima Shipyards - ) : retiré du service le  
 N° 22 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le  
 N° 23 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : retiré du service le 
 N° 24 (Harima Shipyards - ) : coulé le  
 N° 25 (Arsenal naval de Kure - ) : coulé le 
 N° 26 (Mitsubishi Heavy Industries Yokohama - ) : coulé le  
 N° 27 ((Harima Shipyards - ) : coulé le  
 N° 28 (Arsenal naval de Kure - ) : coulé le 
 N° 29 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
 N° 30 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
 N° 33 (Mitsubishi Heavy Industries Yokohama - ) : coulé le  
 N° 34 (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
 N° 38 (Chantiers navals Fujinagata  - ) : coulé le 
 N° 39 ((Harima Shipyards - ) : coulé le 
 N° 41 (Chantiers navals Fujinagata  - ) : coulé le

Voir aussi

Liens externes
 W-19 sur site combinedfleet.com
 Classe N° 19 sur site Navypedia

Notes et références

19
Bateau des années 1940
Navire construit au Japon